Bílá Hora (Praag), Witte Berg, heuvel in Praag
 Bílá Hora (Pilsen), heuvel in Pilsen